Il singolare del torneo di tennis Jaipur Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Barry Cowan 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Mosè Navarra (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Jamie Delgado (semifinali)

 Leander Paes (Campione)
 Takahiro Terachi (quarti di finale)
 Satoshi Iwabuchi (quarti di finale)
 Barry Cowan (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jaipur Challenger 1999